Rudka ist der Name von Orten in:

Polen:
 Rudka (Powiat Bielski), Dorf und Gemeinde im Powiat Bielski, Woiwodschaft Podlachien
 Rudka (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Hamerudau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Rudka (Koźmin Wielkopolski), Dorf im Powiat Krotoszyński, Woiwodschaft Großpolen

Russland:
 Rudka (Fatesch), Dorf im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk  

Tschechien:
 Gemeinde Rudka (Tschechien), im Okres Brno-venkov, Mähren
 Ortsteil Rudka von Kunštát im Okres Blansko, Mähren

Ukraine:
 Rudka (Dunajiwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi
 Rudka (Tschemeriwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi
 Rudka (Schazk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schazk
 Rudka (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Rudka (Hrebinka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka
 Rudka (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Rudka (Demydiwka), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Demydiwka
 Rudka (Wolodymyrez), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez
 Rudka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Rudka (Bilopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja
 Rudka (Kremenez), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez
 Rudka (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw
 Rudka (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi
 Rudka (Ljubeschiw), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljubeschiw
 Rudka (Manewytschi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi
 Rudka (Stara Wyschiwka), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka
 Rudka (Mankiwka), Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Mankiwka

Siehe auch.
 Rutka